Azevedo ou de Azevedo est le patronyme de nombreuses personnes, de nationalité ou d'origine portugaise ou brésilienne :

 Aluísio Azevedo (1857 - 1913) - romancier, caricaturiste, diplomate, écrivain et conteur brésilien
 Álvares de Azevedo (1831 - 1852) - écrivain, conteur, dramaturge, essayiste romantique brésilien
 António de Araújo e Azevedo, comte da Barca (1754 — 1817) - diplomate, scientifique et homme politique portugais
 António José Azevedo Pereira (1969) - footballeur portugais
 Antonio Maria Cagiano de Azevedo (1797 - 1867) - cardinal italien
 Artur Azevedo (1855 - 1908) - homme de lettres brésilien
 Belmiro de Azevedo (1938-2017) - milliardaire portugais
 Carmen Azevedo - architecte-urbaniste brésilienne
 Cátia Azevedo - athlète portugaise
 Filipa Azevedo (1991) - chanteuse portugaise
 Filipe Vaz de Azevedo (1975) - footballeur franco-portugais
 Gaspar Azevedo (1975) - footballeur portugais
 Ignace d'Azevedo (ou Inácio de Azevedo) (1526 - 1570) - prêtre jésuite missionnaire portugais
 Jerónimo de Azevedo (c. 1560 - 1625) - militaire portugais, gouverneur du Ceylan et vice-roi de l'Inde portugaise
 Joaquim Carvalho de Azevedo (1959) - footballeur portugais
 Joaquim José de Azevedo (1761 - 1835) - aristocrate et homme politique portugais
 José Azevedo (1973) - coureur cycliste portugais
 José Baptista Pinheiro de Azevedo (1917 - 1983) - militaire, homme politique et Premier ministre portugais  
 José Clementino de Azevedo Neto (1960) - chanteur brésilien
 José Fábio Alves Azevedo (1976) - footballeur brésilien
 Josefina Álvares de Azevedo (1851—?), journaliste, écrivaine et précurseure du féminisme au Brésil
 Justin Azevedo (1988) - joueur de hockey sur glace canado-portugais
 Leandro Lessa Azevedo (1980) - footballeur brésilien
 Licínio Azevedo (1951) - cinéaste et écrivain brésilien installé au Mozambique
 Naiara Azevedo (1989-) - chanteuse, compositrice et instrumentiste brésilienne
 Osmar Aparecido de Azevedo (1980) - footballeur brésilien
 Ottavio Cagiano de Azevedo (1845 - 1927) - cardinal italien, neveu d'Antonio Maria Cagiano de Azevedo
 Ricardo Sérgio Rocha Azevedo (1978) - footballeur portugais
 Roberto Azevêdo (1957), diplomate brésilien
 Rubens de Azevedo (1921-2008), astronome, dessinateur de bandes dessinées et écrivain brésilien
 Simao Rodrigues de Azevedo (1510 - 1579) - religieux portugais, un des fondateurs de la Compagnie de Jésus
 Thomas Azevedo (1991) - joueur de football belge d'origine portugaise
 Victor Hugo de Azevedo Coutinho (1871-1955) - officier de marine, homme politique et professeur d'université portugais
 Zenny de Azevedo (1925 - 2001) - joueur brésilien de basket-ball